Мехді Ласен (,  15 травня 1984, Версаль) — алжирський футболіст
 Ласен-пік — стратовулкан у Каліфорнії